Caviteit kan betrekking hebben op:

Caviteit (tandheelkunde), een holte in een tand 
Cavitatie
Caviteits resonator, of elektromagnetische straling resonator, zoals de trilholte van een laser.